«Современная любовь» (Modern Love, 1929) — фильм Арча Хэта.
 «Современная любовь» (Modern Love, 1990) — фильм Робби Бенсона.
  (Modern Love, 2006) — фильм Алекса Фрейна.
 «Современная любовь» (Modern Love, 2008) — фильм Стефана Казанжана.

Примечания